Op de Australian Open 2012 speelden de mannen in het dubbelspel van 16 tot en met 29 januari 2012.

Titelverdedigers Bob en Mike Bryan (Verenigde Staten) waren als eerste geplaatst in het wedstrijdschema. Zij bereikten de finale waarin ze werden verslagen door Leander Paes (India) en Radek Štěpánek (Tsjechië). De partij werd beslist in twee sets: 7-61, 6-2.

Geplaatste spelers

Uitslagen

Laatste vier

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2012